When Ladies Meet (1933), een film van Harry Beaumont
When Ladies Meet (1941), een film van Robert Z. Leonard